Calebow ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Calebow (1802–1883), deutscher Ingenieur, Baumeister, Eisenbahndirektor und Baurat
 Wolf Calebow (1934–2016), deutscher Diplomat